Платково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Любавичского сельского поселения. По состоянию на 2011 год постоянного населения не имеет. На территории деревни осталось всего два нежилых полуразрушенных дома.

Расположена в западной части области в 25 км к юго-западу от Монастырщины, в 56 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Вихра. В 61 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Васьково на линии Смоленск — Рославль.

Достопримечательности 
На берегу реки Вихра раньше была деревянная мельница, на которую свозили зерно со всей округи. На сегодняшний день остались только «пни» на том месте, где она стояла.

Также в деревне на реке Вихра расположен брод.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района